How Deep Is Your Love (Bee Gees), een nummer van Bee Gees uit 1977, gecoverd door Take That in 1996
 How Deep Is Your Love (Thomas Anders), een nummer van Thomas Anders uit 1992
 How Deep Is Your Love (Dru Hill), een nummer van Dru Hill uit 1998
 How Deep Is Your Love?, een nummer van The Rapture uit 2011
 How Deep Is Your Love (Sean Paul), een nummer van Sean Paul uit 2012
 How Deep Is Your Love (Calvin Harris & Disciples), een nummer van Calvin Harris en Disciples uit 2015